Internazionali Femminili di Tennis di Palermo 2008 – tenisowy turniej WTA kategorii IV w sezonie 2008 z cyklu Internazionali Femminili di Tennis di Palermo rozgrywany w dniach 5–13 lipca 2008 roku w Palermo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 145 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 we Włoszech